Deutsche Kunst bezeichnet
 die Gesamtheit des Kunstschaffens in Deutschland, siehe Deutschland#Kultur
 die Eigenbezeichnung für Kunst im Nationalsozialismus